Gavriil Nikolaïevitch Popov, compositeur soviétique né en 1904 et mort en 1972 ;
 Gavriil Kharitonovitch Popov, économiste russe et maire de Moscou né en 1936.